Die folgende Liste enthält die in der Denkmalliste ausgewiesenen Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Kerpen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen (Stand: Oktober 2020).

Hinweis: Die Nummerierung der Denkmäler in dieser Liste entspricht der offiziellen Liste und ist nach Bezeichnung, Ortsteilen und Straßen sortierbar.

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Kerpen

Einzelnachweise 

Kerpen
!Liste